Železniki so lahko:
 Občina Železniki

 Železniki, naselje v občini Železniki
 Železniki, naselje v občini Metlika

 priimek Železnik